Patrick Hepburn kan syfta på bland andra:

* Patrick Hepburn (död 1573), skotsk kyrkoman
 Patrick Hepburn, 1:e lord Hailes (död 1483), skotsk ädling
 Patrick Hepburn, 1:e earl av Bothwell (död 1508), skotsk ädling
 Patrick Hepburn, 3:e earl av Bothwell (död 1556), skotsk ädling